Государственная семенная инспекция Российской Федерации (Госсеминспекция России) — реорганизованное государственное учреждение, осуществлявшее в РСФСР, позднее — в России до 2007 года сортовой и семенной контроль посевов и семян сельскохозяйственных растений. Также представляло Россию в Международной ассоциации тестирования семян (:en:International Seed Testing Association).

Осуществляло методическое руководство, координирование и регламентирование деятельности 76-ти Госсеминспекций субъектов России. На 2006 год входили в качестве филиалов 1682 городские, районные и межрайонные лаборатории.

История 
14 декабря 1877 года учёным-ботаником А. Ф. Баталиным открыта первая в Российской империи станция испытания семян при императорском ботаническом саде в городе Санкт-Петербурге. По аналогии в царской России и впоследствии СССР создавались контрольно-семенные лаборатории (станции).

Создана в 1969 году по распоряжению Совета Министров РСФСР путём реорганизации более чем 3000 контрольно-семенных лабораторий (станций), входивших в то время в состав Госсеминспекции СССР с 1921 года.

В 1991 году Госсеминспекции отнесены к объектам федеральной собственности, чтобы не допустить их приватизацию. Международный банк реконструкции и развития с 1995 года включал Госсеминспекции в приоритетные проекты технического переоснащения. С 2004 года — статус федерального госучреждения.

В соответствии с Указом № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Президента России от 09.03.2004 года, стало невозможно совмещение функций контроля и надзора с оказанием государственных услуг. В результате семь учреждений Госсеминспекции Постановлением № 754 Правительства Российской Федерации от 08.12.2004 года (приложение 2) переданы в ведение Россельхознадзора, за которым закреплено проведение надзора и контроля в сфере семеноводства. Все остальные Госсеминспекции Распоряжением № 566-Р Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 года объединены в Россельхозцентр с филиалами в 78-ти субъектах России, подведомственное Минсельхозу России, за которыми оставлено оказание государственных услуг в области растениеводства. Россельхозцентр является преемником государственной семенной инспекции

Руководство 

 К. А. Клочкова
 В. Я. Лобанов
 Иван Гаврилович Леурда
 К. А. Морозова
 В. Ф. Абрамов
 К. П. Приходько
 К. М. Леонтьева
 В. С. Абрамов
 Т. П. Кокина
 Александр Михайлович Малько

Примечания 

Учреждения России
Растениеводство в России
Семеноводство